Бял-Кладенец — село в Болгарии:
 Бял-Кладенец — в Сливенской области;
 Бял-Кладенец — в Хасковской области.